Kass ist der Familienname folgender Personen:

 Antonius Kass (* 1963), deutscher Sportmediziner und Volleyballspieler
 Carmen Kass (* 1978), estnisches Topmodel
 Danny Kass (* 1982), US-amerikanischer Snowboarder
 János Kass (1927–2010), ungarischer Künstler
 Jerome Kass (1937–2015), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Johann Heinrich Kass († wohl vor 1666), deutscher Maler
 Kristiina Kass (* 1970), estnische Kinderbuchautorin, Buchillustratorin und Übersetzerin
 Leonhard Kass (1911–1985), estnischer Fußballspieler
 Pnina Moed Kass (* 1938), israelische Schriftstellerin
 Ras Kass (* 1973), US-amerikanischer Rapper
 Ronald S. Kass (1935–1986), US-amerikanischer Schallplattenmanager, Musikproduzent, Fernseh- und Filmproduzent

Siehe auch:
 Cass